Ferula besseriana är en flockblommig växtart som beskrevs av Spreng. och Dc. Ferula besseriana ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
besseriana